

Clubs brésiliens de football 
 Nacional Atlético Clube basé à Patos dans l'État du Paraíba.
 Nacional Atlético Clube basé à São Paulo dans l'État de São Paulo.

Voir aussi 
 Nacional Futebol Clube